São Benedito kan syfta på:

Brasilien 

 São Benedito do Rio Preto (ort), Maranhão, 
 São Benedito (kommun i Brasilien), Ceará,